Slovenija:
 Babna Gora (Dobrova-Polhov Gradec, Slovenija), naselje u sastavu općine Dobrova-Polhov Gradec
 Babna Gora (Šmarje pri Jelšah, Slovenija), naselje u sastavu općine Šmarje pri Jelšah
 Babna Gora (Trebnje, Slovenija), naselje u sastavu općine Trebnje